Ел Ехемпло има више значења:

 Ел Ехемпло (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ехемпло, Ла Плаја (Тустиља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику